TIM San Marino S.p.A. (abans Telecom Italia San Marino S.p.A.) és una empresa de telecomunicacions centrada en tecnologia i serveis VoIP per al mercat ètnic, a més de ser l'operador històric de telecomunicacions de la República de San Marino.

TIM San Marino és propietat total de Gruppo TIM i té la seva oficina principal a la República de San Marino.

Serveis 
TIM San Marino ofereix els següents tipus de serveis de telecomunicacions:

 Serveis per a usuaris privats i corporatius destinats principalment a la República de San Marino
 Serveis de la plataforma
 Serveis de centre de dades d'Internet
 Autoritat de registre de dominis de primer nivell (.sm)

Història dels logotips

Referències

Vegeu també 
 Gruppo TIM
 TIM
 TIMvision

Enllaços externs 
 

Empreses de telecomunicacions
Telefonia